De Football League Cup 2016/17, ook bekend als de EFL Cup, was de 57ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 9 augustus 2016 en eindigde op 26 februari 2017 met de finale. In totaal deden er 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Finale

Zie ook
 FA Cup 2016/17
 Finale League Cup 2017
 Engels voetbalkampioenschap 2016/17

Bekervoetbal 2016/17
2017